Aceasta este o listă de actori malaezieni.

Fattah Amin
Alvin Anthons
Angeline Khoo
Awie

Cass Chin
Christopher Lee Meng Soon
Crystal Ong

Remy Ishak

 P. Ramlee
 Huzir Sulaiman
 Jaclyn Victor
 James Lee
 Bala Ganapathi William
 'Punnagai Poo' Gheetha
 Michelle Yeoh
 Ash Nair
 Chacko Vadaketh
 David Arumugam
 Ning Baizura
 Francissca Peter
 Rani Moorthy
 Aziz M. Osman
 Chen Hanwei
 Faezah Elai
 Sangeeta Krishnasamy
 Nicholas Teo
 Pushpa Narayan
 Angelica Lee
 Malaysia Vasudevan
 Awal Ashaari
 Hans Isaac
 Guy Sebastian
 Ramya Raj
 Amber Chia
 Kamahl
 Erra Fazira
 Farid Kamil
 Resh
 Kavita Sidhu
 Nadine Ann Thomas
 Haanii Shivraj

Note

Vezi și
 Listă de regizori malaezieni
 
malaezieni 
Actori 
 Listă